Лас Лагримас има више значења:

 Лас Лагримас (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Лагримас (Тескалтитлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Лагримас (Пуерто Пењаско), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Лагримас (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику